Mais qui a tué Pamela Rose ? est une création du duo comique Kad et Olivier. Elle fut déclinée en trois formats différents :
 une série de sketchs sur la chaine Comédie!, Qui a tué Pamela Rose? ;
 une pièce de théâtre ;
 deux films, Mais qui a tué Pamela Rose ? et sa suite Mais qui a re-tué Pamela Rose ?.